ID est le premier album studio solo du chanteur-auteur-compositeur kazakh Dimash Qudaibergen, sorti le  en version dématérialisée.

Développement 
Le jour de sa sortie, l'album atteint le statut de disque de platine en  et de triple disque de platine en . Initialement, il est composé de 10 morceaux, mais un remix apparaît en  titre de l'album. Une version physique en double album comporte 15 titres.

Liste des titres

Classements

Notes et références 

Album de pop rock
Album musical sorti en 2019